I Macriani furono tre usurpatori che si ribellarono contro l'autorità dell'imperatore romano Gallieno, dopo che il padre e collega di questi, Valeriano, fu sconfitto e ucciso dai Sasanidi (260).

Macriano Maggiore, il padre, era tesoriere dell'esercito di Valeriano durante la campagna di Persia. Alla morte dell'imperatore, invece di riconoscere Gallieno, che era lontano in occidente, elevò i figli Macriano Minore, il maggiore, e Quieto al rango di augusti.

Macriano Maggiore e Minore si mossero con l'esercito contro Gallieno, mentre Quieto rimase in oriente. Alla sconfitta e morte dei primi, Quieto fu abbandonato dai propri collaboratori.

Bibliografia

Fonti primarie 
 Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica
 Historia Augusta - Gallienus; Tyranni Triginta

Fonti secondarie

Voci correlate 
 Macriano Maggiore
 Macriano Minore
 Quieto
 Ballista
 Settimio Odenato
 Sapore I
 Valeriano
 Gallieno
 Mussio Emiliano

Usurpatori romani